Dale hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas 
Dale (Vaksdal): centro administrativo del municipio de Vaksdal, Noruega.

En Estados Unidos
Dale (condado de Outagamie, Wisconsin): pueblo en el condado de Outagamie, estado de Wisconsin.
Dale (Dakota del Sur): territorio no organizado en Dakota del Sur.
Dale (Indiana): pueblo en el condado de Spencer, estado de Indiana.
Dale (Oklahoma): lugar designado por el censo en Oklahoma.
Dale (Pensilvania): borough en el condado de Cambria, estado de Pensilvania.
Dale (Wisconsin): lugar designado por el censo en Wisconsin.

Álbumes musicales
Dale (álbum): del rapero cubano Pitbull.
Dale!: debut de la banda de rock argentina Catupecu Machu.

Además 
Dale: interjección usada en algunos países hispanos.
Dale! me gusta: programa de Radio Latina.
Chip y Dale: personajes ficticios de Disney.